

Sigle 
 Quantum leap
 Query language – linguaggio di programmazione per creare query

Codici 
 QL – codice vettore IATA di Aero Lanka
 QL – vecchio codice ISO 3166-2:AU del Queensland (ora QLD)

Informatica 
 Sinclair QL – computer di Clive Sinclair